Dit artikel bevat een lijst van Landammänner van het kanton Appenzell Innerrhoden.

De Regierende Landammann is de leider van de (Standeskommission. Dat is de kantonnale regering van Appenzell Innerrhoden. De Standeskommission wordt gekozen door de Landsgemeinde, een volksvergadering.

De plaatsvervanger van de Regierende Landammann is de Stillstehender Landammann.

Lijst

Zie ook
 Politiek in Appenzell Innerrhoden

Geschiedenis van Appenzell Innerrhoden
Appenzell I, L
Appenzell Innerrhoden